Le terme rayonne, outre la conjugaison du verbe rayonner, peut désigner :

 la viscose, fibre artificielle (dérivé de cellulose), également appelée soie artificielle ;
 France-Rayonne, entreprise textile française fondée en 1940 et spécialisée dans ce type de tissu synthétique.